Pisarowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Pisarowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Plewen